Лига чемпионов ФИБА 2016/2017 — 1-й розыгрыш Лиги чемпионов ФИБА, соревнования среди европейских профессиональных баскетбольных клубов, проводимого под эгидой ФИБА Европа. Соревнование стартует 27 сентября 2016 года с квалификационных раундов и завершится 30 апреля 2017 года.

Формат 
В регулярном сезоне примут участие 40 команды, 32 из которых получили места напрямую, а ещё 8 команд будут определены в квалификационных раундах. Эти команды разделены на 5 групп по 8 команд в каждой. В рамках регулярного сезона каждая команда проведёт по 2 игры с каждой командой из своей группы - дома и в гостях. Четыре первых команды из каждой группы и лучшие четыре команды занявшие пятые места в своих группах по итогам регулярного сезона получат право играть в плей-офф, а худшая команда занявшая пятое место и шестое место из каждой группы продолжат борьбу в Кубке ФИБА Европа.

Плей-офф состоит из двух стадий: 1/8 финала и 1/4 финала, в которых команды будут выявлять сильнейшего по сумме двух матчей. Команда, занявшая наивысшее в паре место в регулярном сезоне, проводит ответную игру на домашней площадке. Победители четвертьфиналов квалифицируются в финал четырёх.

В последние выходные апреля состоится финал четырёх, где четыре команды выявят победителя соревнования.

Участники

Распределение мест по странам 
В соревновании примут участие 52 команды из 31 страны. Изначально заявлялось, что не более 3 команд от страны могут быть заявлены в соревнование (2 - в групповой этап и 1 - в квалификацию), но в итоге распределение мест было изменено.

Стадии турнира

Команды 
Позиция в скобках указывает место в национальном чемпионате прошлого сезона.

Расписание

Квалификационный раунд 
Согласно регламенту, команды из одной страны не могут встретиться друг с другом в квалификации.

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи будут сыграны 27 сентября, ответные - 29 сентября 2016 года.

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи будут сыграны 27 сентября, ответные - 29 сентября 2016 года.

Регулярный сезон 

Согласно регламенту, для проведения регулярного сезона 40 команд-участниц должны быть разбиты на 5 группы по 8 команд так, чтобы 2 команды из одной страны не могли попасть в одну группу. Каждый участник проведёт 14 игр в течение регулярного сезона: по одной игре дома и в гостях против каждой команды из своей группы. Первые четыре в итоговой классификации команды из каждой группы получают право играть в плей-офф, причём занятая по ходу регулярного сезона позиция определяет посев команды. Пятая и шестая команда из каждой группы получают право играть в плей-офф кубка ФИБА Европа 2016/2017. Оставшиеся команды заканчивают выступления в европейских соревнованиях текущего сезона.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка регулярного сезона Лиги чемпионов ФИБА 2016/2017 прошла 21 июля 2016 года. 30 команды, имеющие право выступления в соревновании, начиная с регулярного сезона, были разбиты на 4 группы. После этого к ним были добавлены места для победителей квалификации таким образом, чтобы две команды из одной страны не могли оказаться в одной группе регулярного сезона.

Команды, занявшие первые места в своих группах и 3 лучшие команды среди вторых мест, напрямую попадают в 1/8 финала. 2 худшие команды среди вторых мест, команды, занявшие третьи и четвертые места в своих группах, а также 4 лучшие команды среди пятых мест отправляются в 1 раунд плей-офф. Худшая команда среди пятых мест, команды, занявшие шестые места, а также 2 лучшие команды среди седьмых мест отправляются в плей-офф кубка ФИБА.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Группа E 

|}

Плей-офф

1 раунд

1/8 финала

1/4 финала

Финал четырёх 
Финал четырёх Лиги чемпионов ФИБА 2016/2017 - завершающий этап соревнования, определяющий победителей и призёров первого розыгрыша Лиги чемпионов ФИБА. Полуфинальные игры проводятся в пятницу, в воскресенье проводится сначала матч за 3 место, а следом за ним - финал. Финал прошёл в Тенерифе на Pabellón Insular Santiago Martín Arena с 28 по 30 апреля 2017 года.

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
Евролига 2016/2017
Кубок Европы по баскетболу 2016/2017
Кубок ФИБА Европа 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лига чемпионов ФИБА 2016/2017
Лига чемпионов ФИБА